Бада́лов — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Бадалов, Ашот Львович (1915—2011) — член коллегии Минсвязи СССР и коллегии Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.
 Бадалов, Баби (род. 1959) — азербайджанский художник и поэт.
 Бадалов, Карэн Карлосович (род. 1965) — российский актёр.
 Бадалов, Павел Петрович (1925—2013) — советский и украинский учёный.
 Бадалов, Роман Анатольевич (род. 1936) — поэт, прозаик и журналист.
 Бадалов, Рубен Михайлович — депутат ГД РФ четвёртого созыва.
 Бадалов, Руслан Нурдиевич (род. 1955) — советский борец вольного стиля.
 Бадалов, Степан Тигранович (1919—2014) — советский и узбекский минералог, геохимик.
 Бадалов, Фейруз Абумуслимович (род. 1949) — писатель-прозаик, драматург.
 Бадалов, Шакир — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Бадалов, Эльвин Натиг оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист.
 Бадалов, Юрий Иванович (род. 1936) — российский конструктор в сфере радиоэлектронной и оборонной промышленности.

См. также 
 Баталов
 Бадалян
 Буданов